Telford United FC (celým názvem: Telford United Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Telford v nemetropolitním hrabství Shropshire. Založen byl v roce 1872 pod názvem Parish Church Institute FC. V roce 1969 bylo město Wellington včleněno do Telfordu, s čímž souvisela změna názvu na Telford United FC. Zanikl v roce 2004 po osobním bankrotu majitele klubu Andyho Shawa. Po jeho zániku byl ve městě založen nový klub AFC Telford United.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Bucks Head.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1872 – Parish Church Institute FC (Parish Church Institute Football Club)
 1879 – Wellington Town FC (Wellington Town Football Club)
 1969 – Telford United FC (Telford United Football Club)
 2004 – zánik ⇒ založení klubu AFC Telford United

Získané trofeje 
 Welsh Cup ( 3× )
 1901/02, 1905/06, 1939/40
 FA Trophy ( 3× )
 1970/71, 1982/83, 1988/89
 Shropshire Senior Cup ( 34× )
 1880/81, 1882/83, 1899/00, 1900/01, 1904/05, 1911/12, 1913/14, 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1925/26, 1927/28, 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1938/39, 1939/40, 1940/41, 1942/43, 1944/45, 1959/60, 1960/61, 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1989/90, 1991/92, 1992/93, 1993/94

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 5. kolo: 1984/85
 Welsh Cup
 Finále: 1901/02, 1905/06, 1939/40
 FA Trophy
 Finále: 1969/70, 1970/71, 1982/83, 1987/88, 1988/89
 EFL Trophy
 1. kolo (Sever): 2003/04

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1890–1898: Shropshire League
 1898–1901: Birmingham & District League
 1901–1902: The Combination
 1902–1906: Birmingham & District League
 1908–1938: Birmingham & District League
 1938–1958: Cheshire County League
 1958–1959: Southern Football League (North-Western Section)
 1959–1979: Southern Football League (Premier Division)
 1979–1986: Alliance Premier League
 1986–2004: Conference National

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1872
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2004
Telford (město)